

Mitologia 
 Carasso – figura della mitologia greca

Persone 
 Walter Carasso (1922-2000) – partigiano, allenatore di calcio e calciatore italiano
 Paolo Carasso (1968) – allenatore di pallacanestro italiano

Geografia

Svizzera 
 Carasso – ex comune ora frazione di Bellinzona, città nel distretto di Bellinzona (Canton Ticino)
 Monte Carasso – ex comune ora frazione di Bellinzona, città nel distretto di Bellinzona (Canton Ticino)